Lib (otok), otok u sastavu Maršalovih Otoka
 Lib (planina), planina u BiH
 Lib (mitologija), jedan od braće Anemoi, vidi Eol